O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) é uma Organização Policial Militar (OPM) da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). Ela é uma Unidade de operações especiais de alto risco, que dá apoio aos Batalhões de Polícia Militar (BPM).

História
O BOPE surgiu em 1994 com a denominação de Batalhão de Operações Especiais (BOE). Nessa data foi reunida, em uma só OM, o Esquadrão de Polícia Montada, o Pelotão de Policiamento com Cães e a Companhia de Choque (transformada em Companhia de Operações Especiais); a qual foi então instalada no aquartelamento do esquadrão de Policia Montada, às margens da BR-101, no município de São José.

Em 2005, a Companhia de Operações Especiais foi transformada em Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), pela absorção do efetivo dos Pelotões de Patrulhamento Tático (PPT) do demais BPMs. A polícia montada e ao canil receberam autonomia e passaram a constituir OPMs independentes.

Sede
O BOPE acabou mudando-se da antiga base para uma nova, também no município de São José, totalmente estruturada e equipada para as missões da corporação, e apesar de estar sediado em São José, tem como área de atuação todo o Estado de Santa Catarina.

Efetivo e funções
Atualmente o BOPE conta com um efetivo altamente treinado e qualificado, constituindo-se em uma tropa de pronto emprego em todo o território catarinense e força de reação imediata do comando geral da PMSC.

Capacitação 
Os integrantes do Bope  são altamente treinados através do Curso de Ações Táticas Especiais e capacitados para atenderem a missões de alto e altíssimo risco.
Além o BOPE oferece o CURSO de OPERAÇÕES ESPECIAIS POLICIAIS(COEsp-CAVEIRA) que é requisito para integrar o Grupo COBRA, elite com poucos homens que operam nas missões que exigem maior preparo da tropa.

Os Pelotões de Patrulhamento Tático (PPT's), antigo (GRT - Grupo de Resposta Tática) Foram criados nos principais Batalhões do Estado, tendo em vista o alto índice de violência nas grandes cidades do litoral e também do interior, O PPT é o braço direito do Batalhão de Operações Policiais Especiais(BOPE), Tendo treinamento especifico de Patrulhamento tático de alto risco, sendo subordinado ao BOPE, e trabalhando em conjunto quando houver ocorrências de vulto, quando necessite o emprego de um grupo especializado, dentre os principais PPT's destacam-se os grupos pioneiros no estado nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Chapecó, Criciúma, Caçador, Canoinhas, Mafra, Joinville, Florianópolis, Jaraguá do Sul, São Miguel do Oeste, entre outras cidades do litoral e também do interior do estado.

Treinamento 
Os cursos oferecidos são:
 Invasões Táticas;
 Entradas Explosivas;
 Patrulhamentos Urbanos;
 Operações Anfíbias;
 Controle de Distúrbios Civis;
 Patrulhamento Tático.

Notas e referências

Ligações externas 
Página oficial do BOPE - PMSC

BOPE
Tropas de elite policiais militares do Brasil
Fundações em Santa Catarina em 1994